Центральне плато — багатозначний топонім:
 Центральне плато — географічний регіон в Австралії;
 Центральне плато — центральна частина Бразильського нагір'я;
 Центральне плато — географічний регіон в африканській державі Буркіна-Фасо;
 Центральне Плато (область Буркіна-Фасо) — адміністративна область в цьому регіоні;
 Центральне плато — географічний регіон в центральній частині Гаїті (див. також: Географія Республіки Гаїті);
 Центральне плато (також Центральне нагір'я) — географічний регіон острова Мадагаскар;
 Центральне плато — географічний регіон в центральній частині Коста-Рики;
 Центральне плато — географічний регіон у Новій Зеландії;
 Центральне плато — велика підводна височина в Північному Льодовитому океані;
 Центральне плато — заповідник дикої природи Тасманії;
 Центральне плато — географічний регіон в центральній частині Шрі-Ланки.

Див. також 
 Тейнгуен (традиційна форма назви — Центральне плато) — плоскогір'я на південному заході Центрального В'єтнаму;
 Швейцарське плато (також Центральне плато) — географічний регіон в Швейцарії.